TB-303 (Transistor bass) — басовый синтезатор, запущенный компанией Roland в производство в 1982 году.

Изначально TB-303 предназначался для имитации бас-аккомпанемента для гитаристов, выступавших в одиночку.
Поскольку его звук был совсем не похож на звук бас-гитары, а сам инструмент был дорог, он не пользовался спросом, его производство продлилось всего 18 месяцев, и было прекращено.

Новая жизнь TB-303 началась в середине 1980-х годов в Чикаго, когда электронные музыканты открыли для себя его неожиданно психоделическое звучание. С помощью TB-303 в 1984 году была записана первая композиция в стиле хаус «On and On» .

Интересные факты 
 С конца 80-х и на протяжении 90-х годов TB-303 был одним из основных инструментов в техно и эсид-музыке, получив культовый статус.
 3 марта (3.03) и 30 марта (30.3) празнуются как дни TB-303.

См. также 
 ReBirth

Примечания 

Синтезаторы Roland